Noon, jugoszláv film
 Noon, színdarab
 Amerikai Egyesült Államok
 Noon (Oregon)
 Noon (Washington)